Arondismentul Issoire (în ) este un arondisment din departamentul Puy-de-Dôme, regiunea Auvergne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Issoire op de website van het Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economisch Onderzoek (INSEE, in French)

Comune 

Issoire